Понтекорво () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Бруно Понтекорво — радянський та італійський фізик XX століття.